Gauvreau ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Gauvreau (1925–1971), kanadischer Schriftsteller
 Marcel Gauvreau (* 1955), kanadischer Snookerspieler
 Pierre Gauvreau (1922–2011), kanadischer Maler, Autor und Regisseur